Fredrick est un patronyme et terme pouvant désigner:

Patronyme
 (1937-2011), joueur srilankais de cricket
 (né en 1959), joueur américain de basket-ball

Voir aussi
(41943) Fredrick, astéroïde de la ceinture principale
, film thriller psychologique indien
, prénom

Homonymie de patronyme